Уильям Кларк (; род. , Тасмания, Австралия) — австралийский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий c 2019 года за американскую команду «».

Достижения 

 2008
 1-й Goulburn to Sydney Classic
 2009
 5-й Чемпионат Океании в индивидуальной гонке
 2010
 3-й Туре Тайваня
 4-й Чемпионат Австралии в индивидуальной гонке
 2012
 1-й на этапе 2 Тур Даун Андер
 1-й в прологе Тур Японии
 5-й Чемпионат Австралии в групповой гонке
 8-й Тур Кёльна 
 2014
 Тур Ирана 
1-й  Очковая классификация
1-й на этапе 2
 1-й на этапе 1 (ITT) Тур Японии 
 1-й в прологе Тур Кумано 
 2-й  Чемпионат Океании в индивидуальной гонке
 5-й Чемпионат Австралии в индивидуальной гонке
 10-й на Херальд Сан Тур
 2015
 1-й в Прологе Херальд Сан Тур
 2016
 1-й на этапах 1 и 4 Тур Тайваня 
 1-й в Прологе Херальд Сан Тур
 1-й в Прологе Тур Австрии
 1-й на этапе 3 Вольта Португалии

Статистика выступлений 
Чемпионаты

Гранд Туры

Однодневки

Примечания

Ссылки 
 Кларк, Уильям  на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики Австралии